OPT steht als Abkürzung für:

 Occupied Palestinean territories (deutsch: besetzte palästinensische Gebiete), Ausdruck der Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen
Online-Personalisierung von Terminals
 Operational Test – ein Testverfahren aus der Softwareentwicklung, bei dem der Betrieb einer Software auf dem Produktiv-System (z. B. Live-Server) getestet wird. Siehe auch Systemtest 
 Optimized-Production-Technology – ein Verfahren aus der Produktionslogistik
 Optional-Practical-Training
 Optische Projektionstomografie
 Outward Processing Trade – ein Reimport-Verfahren für Halbfabrikate
 Orthopantomographie – eine Panoramaaufnahme des gesamten Kieferbereichs

Opt steht für:

 einen griechischstämmigen Wortstamm mit der  Bedeutung „Auge“ oder „Blick“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #opt
 K-Opt-Heuristik, eine Klasse von Algorithmen zum näherungsweisen Lösen des Problems des Handlungsreisenden
 Opt-in, ein Verfahren aus dem Permission Marketing
 Opt-out, ein Verfahren aus dem Permission Marketing
 /opt, ein Systemverzeichnis von Unix-ähnlichen Betriebssystemen nach dem Filesystem Hierarchy Standard

OPT